Премия-де-Мар (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 1,8 км². Население — 27802 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Patrimonio histórico-artístico de Premià De Mar 
 Premià Pirata 
 Meteo Premià

Муниципалитеты Барселоны